«Дом с котами» — достопримечательность различных городов мира:
  в Брюсселе (, )
 Дом с котами в Киеве ()
 Доходный дом Клингсланда в Москве
 Доходный дом Н. Г. Тарховой в Москве
 Дом с котами в Риге ()
  в Схарбеке ()
 Дом с котами в Хенфилде ()

«Дом с котами» имеется также в Баку, в историческом районе Ичери-шехер (Башенная (Гюлля) улица, 17).

См. также 
 Кошкин дом

Примечания 

Кошки в культуре и искусстве